M87 может обозначать:

 M87 — эллиптическая галактика в созвездии Девы 
 Застава M87 — югославский/сербский крупнокалиберный пулемёт  
 M-87 «Оркан» — югославская/сербская система залпового огня
 M87 TOPAZ — югославская модификация советской противотанковой пушки МТ-12